Раи́ Со́уза Вие́йра ди Оливе́йра (; ) — бразильский футболист, атакующий полузащитник, чемпион мира 1994 года, младший брат Сократеса. Двукратный победитель Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка (1992 и 1993) в составе «Сан-Паулу».

После завершения карьеры футболиста занимается благотворительностью.

В декабре 2013 года был награждён орденом Почётного легиона.

Карьера 
7 декабря 2017 года назначен исполнительным директором департамента футбола (diretor executivo de futebol) клуба «Сан-Паулу». 1 февраля 2021 покинул свою должность сразу после увольнения главного тренера «Сан-Паулу» Фернандо Диниса

Достижения

Командные 
 Чемпион мира (1): 1994
 Чемпион Бразилии (1): 1991
 Чемпион Франции (1): 1994
 Лига Паулиста (6): 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000
 Кубок Франции (3): 1993, 1995, 1998
 Кубок французской лиги по футболу (2): 1995, 1998
 Кубок Либертадорес (2): 1992, 1993
 Кубок обладателей кубков УЕФА (1): 1996
 Межконтинентальный кубок (2): 1992, 1993
 Stanley Rous Cup (London): 1987
 Amizade Tournament: 1992
 Mexico City’s Tournament: 1989
 Guadalajara Tournament: 1989
 Barcelona Cup: 1991, 1992
 Ramon de Carranza Trophy: 1992
 Theresa Herrera Trophy: 1992
 Santiago de Chile Tournament: 1993

Личные 
 Обладатель «Серебряного мяча» (по версии журнала «Плакар»): 1989, 1991, 1992
 Лучший бомбардир штата Сан-Паулу: 1991
 Лучший игрок финального матча Межконтинентального Кубка: 1992
 Лучший игрок ЮА (по версии газеты «Эль Паис», Уругвай): 1992
 Лучший игрок Франции: 1995, 1996

Примечания

Ссылки 
 Статистика и биография Раи
 Статистика и биография Раи #2
 Раи — положительный и упорный
 Rаí Souza Vieira de Oliveira
 Филантроп

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Ботафого» Рибейран-Прету
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Чемпионы мира по футболу
Футболисты года в Южной Америке